Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio della competizione.

In finale Lucas Pouille ha sconfitto Dominic Thiem con il punteggio di 7-65, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (finale)
  David Goffin (semifinale)
  Lucas Pouille (campione)
  Gilles Simon (semifinale)

 Martin Kližan (primo turno)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Benoît Paire (primo turno)
 Nicolas Mahut (quarti di finale)

Qualificati 

  Grégoire Barrère (primo turno)
  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)

 Peter Gojowczyk (secondo turno)
 Vincent Millot (secondo turno)

Wildcard 

  Julien Benneteau (quarti di finale)
  Quentin Halys (primo turno)

 Tommy Robredo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2016
ATP World Tour 2016